PRI kan avse:
 Partito Repubblicano Italiano, italienskt liberalt politiskt parti
 Partido Revolucionario Institucional, mexikanskt politiskt parti
 Public Radio International, radiostation i USA